Мари́я де Монпелье́ (оксит.: Maria de Montpelhièr; 1182 — 18 апреля 1213) — наследница и правительница Монпелье, виконтесса Марсельская, графиня Комменж и королева Арагона.

Дочь правителя Монпелье Гийома VIII и его жены Евдокии Комниной — племянницы византийского императора Мануила I Комнина.

Жизнь 
По рождению Мария была наследницей сеньории Монпелье.

Положениями брачного договора её родителей — Гийома VIII и Евдокии Комниной — было установлено, что их первенец — мальчик или девочка — становился хозяином Монпелье после смерти отца. Однако в апреле 1187 года Гийом VIII де Монпелье развелся с Евдокией и женился на некой Агнес — родственнице королевской семьи Арагона. Она родила ему восьмерых детей — шестерых сыновей и двух дочерей. Хотя Евдокия постриглась в монахини Анианского бенедиктинского монастыря, второй брак Гийома VIII был признан недействительным. Все дети, рожденные от этого брака, были объявлены незаконными, и Мария сохранила статус единственной наследницы Монпелье.

В 1192 году или незадолго до этого Мария вышла замуж за виконта Раймона Жоффруа II Марсельского, также известного под именем Барраль. Однако менее чем через год она овдовела. Вступив в декабре 1197 года во второй брак с графом Комменжа Бернаром IV Мария по настоянию отца отказалась от прав на Монпелье в пользу своего старшего сводного брата Гийома IX, сына Агнес.

От Бернара IV у Марии родились две дочери — Матильда (в замужестве виконтесса де ла-Барт) и Петронила (в браке графиня де Астарак). Брак был, однако, полигамным — Бернар IV имел еще две неофициальных жены и был признан недействительным (некоторые утверждают, что по настоянию Марии, другие — по требованию короля Педро II Арагонского) в 1201 году. С момента расторжения брака Мария вновь обрела статус наследницы Монпелье, однако её отец отказывался это признать и считал своим преемником Гийома IX де Монпелье.

Гийом VIII де Монпелье умер в 1202 году. Сводный брат Марии Гийом IX захватил власть в Монпелье. 15 июня 1204 года Мария вышла замуж за Педро II Арагонского и, благодаря вспыхнувшему восстанию горожан против Гийома IX, была признана правительницей Монпелье.

От короля Педро II Мария родила двоих детей:
 Санча (род. 1205, ум. 1206),
 Хайме — будущий король Хайме I Завоевателя (род. 1 февраля 1208).

Педро II Арагонский вскоре попытался развестись с ней, рассчитывая жениться на Марии Монферратской, королеве Иерусалима, и присоединить Монпелье к своим владениям. Последние годы жизни Мария провел в борьбе с этими политическими и матримониальными маневрами своего мужа. Папа римский Иннокентий III, наконец, решил вопрос в её пользу, отказавшись утвердить развод.

Мария умерла в Риме 21 января 1213 года на обратном пути в Арагон, а Педро II через несколько месяцев (14 сентября 1213 года) погиб в битве при Мюре. Их единственный выживший ребенок Хайме I унаследовал Арагон и Монпелье.

Родословная

Литература 
 Guillaume de Puylaurens. Chronique 1145—1275, ed. and tr. Jean Duvernoy (Paris: CNRS, 1976) pp. 62-3.
 J. M. Lacarra, L. Gonzalez Anton. Les testaments de la reine Marie de Montpellier. // Annales du Midi. — Vol. 90 (1978). — P. 105—120.
 M. Switten. Marie de Montpellier: la femme et le pouvoir en Occitanie au douzième siècle. // Actes du Premier Congrès International de l’Association d’Etudes Occitanes. / Ed. P. T. Ricketts. — : Westfield College, 1987. — P. 485—491.
 K. Varzos. I genealogia ton Komninon. — Thessalonica, 1984. — Vol. 2. — P. 346—359.

Сеньоры Монпелье
Виконтессы
Королевы Арагона
Супруги правителей XIII века